Viera è un cognome originario della Galizia e  Italia  che può riferirsi a:

Persone
Feliciano Viera – politico uruguaiano.
Linda Viera Caballero – cantante portoricana.
Ondino Viera – commissario tecnico uruguaiano.
Sebastián Viera – calciatore uruguaiano.
Jonathan Viera – calciatore spagnolo.

Località
Campo Viera – città argentina.
 Viera – città di fondazione nella contea di Brevard, Florida.
 Viera – frazione di la comune di Coggiola in la provincia di Biella, regione di Piemonte.

Media
 Viera – Razza umanoide presente ad Ivalice nella saga di videogiochi Final Fantasy.